Ле́псари — топоним.

 Лепсари — деревня во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Лепсари — река во Всеволожском районе Ленинградской области.